Указаны данные об актуальном числе проживающих жителей. Областные города даны в полужирном начертании.

Города по численности населения

10 крупнейших городов 
 София — 1 196 389
 Пловдив — 340 638
 Варна — 314 539
 Бургас — 210 316
 Русе — 162 128
 Стара-Загора — 143 989
 Плевен — 122 149
 Добрич — 100 379
 Сливен — 100 695
 Шумен — 89 054

Города с населением свыше 50 тыс. жителей 
 Асеновград — 55 819
 Благоевград — 76 829
 Велико-Тырново (болг.: Велико Търново) — 71 755
 Видин — 59 728
 Враца — 70 806
 Габрово — 67 833
 Казанлык (болг.: Казанлък) — 50 759
 Кырджали (болг.: Кърджали) — 50 811
 Кюстендил — 52 346
 Монтана — 50 200
 Пазарджик — 80 797
 Перник — 86 341
 Хасково — 82 886
 Ямбол — 85 517

Города с населением от 20 до 50 тыс. жителей 
 Айтос — 23 290
 Ботевград — 22 191
 Велинград — 25 996, бальнеологический город
 Горна-Оряховица — 36 661
 Гоце Делчев — 21 170
 Димитровград — 45 591
 Дупница — 40 756
 Карлово — 26 543
 Ловеч — 43 391
 Лом — 27 480
 Нова-Загора — 26 015
 Петрич — 31 821
 Пештера (болг.: Пещера) — 21 010
 Разград — 39 029
 Самоков — 28 541
 Сандански — 29 215, бальнеологический город
 Свиштов (болг.: Свищов) — 35 547
 Севлиево — 26 675
 Силистра — 42 937
 Смолян — 32 951
 Троян — 24 628
 Тырговиште (болг.: Търговище) — 43 263
 Харманли — 20 715

Города с населением меньше 20 тыс. 
 Алфатар
 Антоново
 Априлци
 Ардино
 Ахтопол
 Провадия

Другие известные города

Курортные города 
 Ахтопол — 1421, морской
 Балчик — 13 107, морской
 Банкя — 10 425, бальнеологический
 Банско — 8538, горный
 Бяла (Варненская область) — 2197, морской
 Выршец — 6749, бальнеологический
 Каварна — 12 043, морской
 Китен — 1067, морской
 Несебыр — 11 044, морской
 Обзор — 2053, морской
 Поморие — 14 331, морской
 Приморско — 3241, морской
 Свети-Влас — 2773, морской
 Созопол — 5024, морской
 Хисаря — 8227, бальнеологический
 Царево — 6170, морской
 Шабла — 3863, морской

Исторические города 
 Батак — 3859
 Белоградчик — 6038
 Велики-Преслав — 9780
 Копривштица (болг.: Копривщица) — 2604
 Мелник — 269, самый маленький
 Плиска — 1129
 Трявна — 10 977
 Шипка — 1481
 Тутракан − 10 239

Курорты 
В Болгарии некоторые курорты не имеют статуса населённого пункта (города или села). Их обозначают сокращениями «к.к.» (курортный комплекс) или «к.» (курорт). Следуют большие, выше неупомянутые, курорты.
 к. Албена — морской
 к. Боровец — горный
 к. Золотые пески (болг.: Златни пясъци) — морской
 к. Пампорово — горный
 к. Святые Константин и Елена (быв. «Дружба», болг.: Св.св. Константин и Елена) — морской
 к. Солнечный берег (болг. Слънчев бряг) — морской

Ссылки 
 Города Болгарии - история, география, карты, достопримечательности и недвижимость по каждому городу Болгарии.
 BgMaps.com, онлайн атлас Болгарии
 Города и курорты Болгарии

 
Болгария
Город